Громадская улица:  
 Громадская улица — улица в Соломенском районе Киева (Украина).
 Громадская улица — улица в Новозаводском районе Чернигова (Украина).